Помазання — Помазання
 Помазання — Миропомазання
 Помазання — Помазання на правління
 Помазання — Соборування

Посилання 
 Помазаник  // Українська Релігієзнавча Енциклопедія